Лус Мария Агилар Торрес () (26 марта 1936, Охинага, Чиуауа, Мексика) — выдающаяся () мексиканская актриса театра и кино, актриса эпохи «Золотого века мексиканского кинематографа».

Биография 
Родилась 26 марта 1936 года в Охинаге. В мексиканском кинематографе дебютировала в 1953 году и с тех пор снялась в 61 работе в кино и телесериалах. Была трижды номинирована и победила в премиях ACPT, Ariel Awards и TVyNovelas.

Фильмография

Теленовеллы, а также многосезонные ситкомы 
 Amores con trampa (2015) .... Doña Perpetua Sánchez  
 Роза Гваделупе (с 2008 по ; снялась в двух сериях в 2012 году)
 "Miss Chiquitita" - Silvia
 "La manzana envenenada· - Pura
 Как говорится (с 2011 по ; снялась в 2012 году)  - Margarita
 Ni contigo ni sin ti (2011) .... Doña Natalia Armenta
 Mujeres asesinas 3 (2010) .... ("Las Blanco, viudas") (Serie) - Luz Blanco
 Alma de hierro (2008-2009) .... Matilde 'Mimicha' de la Corcuera, vda. de Jiménez
 La fea más bella (2006-2007) .... Irma Ramírez
 Руби' (2004) .... Sra. Treviño
 Clap... El lugar de tus sueños (2003) .... Ofelia Montemayor
 Navidad sin fin (2001) .... Blanca
 Женщина, случаи из реальной жизни (1985-2007; снялась в трёх сезонах с 1989 по 2000 год).
 Cuento de navidad (1999) .... Doña Petra
 El niño que vino del mar (1999) .... Sofía Rodríguez Cáceres de Rivera
 Живу ради Елены (1998) .... Abril
 Una luz en el camino (1998) .... Clara González de Alba
 Los papás de mis papás (1994)
 Corazón salvaje (1993) .... Condesa Catalina Montero Vda. de Altamira
 Aprendiendo a vivir (1984) .... Amada
 Vamos juntos (1979) .... Isabel
 Hogar dulce hogar (1974-1982) .... Luz María "Lucha" "La Bodoquito"
 Amarás a tu prójimo (1973)
 El profesor particular (1971) .... Mónica
 Cosa juzgada (1970)
 Concierto de almas (1969)
 Cárcel de mujeres (1968)
 La duda (1967) .... Doctora Laura
 Cuna vacía (1967)
 El ídolo (1966)
 Tú eres un extraño (1965) .... Elena
 La intrusa (1964)
 La sombra del otro (1963)
 El enemigo (1961)
 María Guadalupe (1960)

Художественные фильмы 
 El secuestro del símbolo sexual (1995)
 Supervivientes de los Andes (1976) .... Sra. Madero
 Las fuerzas vivas (1975)
 Laberinto de pasiones (1975)
 Al fin a solas (1969)
 Dr. Satán y la magia negra (1968)
 Cómo pescar marido (1967)
 Dos meseros majaderos (1966)
 Pistoleros del oeste (1965)
 La maldición de mi raza (1965)
 El mundo de las drogas (1964)
 El norteño (1963)
 Estos años violentos (1962)
 Las recién casadas (1962)
 El caballo blanco (1962)
 La furia del ring (1961)
 Las cosas prohibidas (1961)
 Matrimonios juveniles (1961)
 Mujeres engañadas (1961)
 Ojos tapatios (1961)
 La diligencia de la muerte (1961)
 La llorona (1960)
 ¡Qué bonito amor! (1960)
 Mundo, demonio y carne (1960)
 El último mexicano (1960)
 Vivir del cuento (1960) (como Luz Mª Aguilar)
 Manicomio (1959) .... Beatriz; Laura, paciente
 Siete pecados (1959) (como Luz Mª Aguilar)
 Pistolas de oro (1959)
 El águila negra contra los enmascarados de la muerte (1958)
 Mujeres encantadoras (1958)
 El águila negra en la ley de los fuertes (1958)
 Vainilla, bronce y morir (Una mujer más) (1957)
 Juventud desenfrenada (1956) .... Rosa Lara
 Caras nuevas (1956)
 Con quién andan nuestras hijas (1956) .... Cristina Lozano
 Soy un golfo (1955)
 Las nenas del 7 (1955)
 Maldita ciudad (1954)

Награды и премии

Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro (ACPT)

Премия New York Latin ACE Awards

Ariel Awards 
 1957 — победа в номинации лучшая молодая актриса.

TVyNovelas 
 В 2015 году получила специальный приз за личный многолетний вклад в развитие мексиканского кинематографа

Примечания

Ссылки 
 Краткое досье.
 Подробное досье с фотографиями и фильмографией.

Актрисы по алфавиту
Актрисы Мексики
Лауреаты премии ACPT
Лауреаты премии «Ариэль»
Актёры и актрисы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)